Ти́бор Фи́шер (; род. 15 ноября 1959, Стокпорт, Большой Манчестер) — английский писатель, журналист.

Биография 
Родился в Великобритании в семье профессиональных баскетболистов, эмигрировавших из Венгрии в 1956 году. Вырос в южном пригороде Лондона. Изучал в Университете Кембриджа латинский и французский языки. По окончании университета работал журналистом-фрилансером, и корреспондентом газеты Daily Telegraph в Будапеште. В настоящее время литературный обозреватель газеты Guardian.

В 1992 году его дебютный роман «Under the frog» (в русском переводе «Хуже некуда») номинировался на Букеровскую премию, после чего Фишер занял второе место в списке лучших молодых британских романистов издательства «Granta» и выиграл премию Бетти Траск.

Библиография 
 «Хуже некуда» («Under the frog») (1993)
 «Философы с большой дороги» («The Thought Gang») (1994, рус. пер. 2003)
 «Коллекционная вещь» («The Collector Collector») (1997, рус. пер. 1999)
 «Книжный червь» («Don’t Read This Book if You’re Stupid») (2000) рассказ
 Сборник рассказов «Идиотам просьба не беспокоиться» («Don’t Read This Book If You’re Stupid») (2000, рус. пер. 2003)
 «Путешествие на край комнаты» («Voyage to the End of the Room») (2003, рус. пер. 2005)
 «Классно быть богом» («Good to be God») (2008, рус. пер. 2010)

Примечания

Ссылки 

 Тибор Фишер в Журнальном зале

Английские писатели XX века
Английские писатели XXI века
Писатели-постмодернисты
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)